

Personnages de fiction 
Pevensie est le nom de famille de quatre personnages du Monde de Narnia, de C.S. Lewis. Ils sont quatre frères et sœurs :
 Peter Pevensie (né en 1927), l'aîné des quatre enfants ;
 Susan Pevensie (née en 1928), la deuxième ;
 Edmund Pevensie (1930-1949), le troisième ;
 Lucy Pevensie (1932-1949), la plus jeune de la fratrie.

Frères et sœurs
Personnage de fantasy
Personnage de fiction anglais
Famille de fiction